Hermann Lemp ist der Name folgender Personen:

* Hermann Lemp (Altphilologe) (1912–1990), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Hermann Lemp (Moderner Fünfkämpfer) (1914–1943), deutscher Moderner Fünfkämpfer